

Musique 

 Romances sans paroles, ensemble de huit cahiers musicaux pour piano de Felix Mendelssohn
 Romances sans paroles  de Gabriel Fauré
 Romance sans paroles  de Mel Bonis
 Romance sans paroles  de Mel Bonis
 Romance sans paroles (Durey), extrait de l'Album des Six pour piano (1920)

Littérature 

 Romances sans paroles, recueil de poèmes de Paul Verlaine publié en 1874

Voir aussi